Lučica (Barilović), een plaats in de Kroatische gemeente Barilović
 Lučica (Požarevac), een plaats in de Servische gemeente Požarevac